Югна — гидроним:

 Югна — река в Архангельской области России.
 Югна — река в Минской и Витебской областях Белоруссии.